В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Оса Свенссон і Ірода Туляганова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Вінне Пракуся 4–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Лізель Губер /  Вінне Пракуся (фінал)
 Оса Свенссон /  Ірода Туляганова (чемпіонки)

 Генрієта Надьова /  Патті Шнідер (чвертьфінал)
 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open